

Théâtre 
 Fric-Frac,  pièce de théâtre  d'Édouard Bourdet (1936)

Cinéma 
 Fric-Frac, un film français de Maurice Lehmann sorti en (1939), d’après  la pièce